Le terme engagement peut renvoyer à :
 du point de vue juridique, l'engagement désigne le fait de convenir de participer à une œuvre ou à une entreprise en contrepartie d'un paiement ou d'un salaire ;
 en sociologie, l'engagement communautaire est l’implication et la participation à une organisation pour le bien-être de la communauté ;
 l'implication active dans la vie politique ;
 en psychologie sociale, engagement ;
 en littérature, engagement comme dans littérature engagée, poésie engagée, chanson engagée ;
 au hockey sur glace, engagement, une méthode utilisée pour démarrer le jeu ;
 en informatique, engagement, une mesure de la popularité d'une application ;
 le mariage est, en général et selon les sociétés, un engagement réciproque pour la durée de la vie. On parle aussi d'engagement pour désigner les fiançailles ;
 engagement militaire du soldat. Sa rupture par l'engagé peut avoir lieu avant le terme selon les clauses du contrat (résiliation). Si la rupture constitue un abandon unilatéral de l'engagé, elle est appelée désertion et donne lieu à des sanctions pénales, pouvant aller jusqu'à la prison ferme (peine militaire + peine civile) ;
 règles d'engagement désignent les directives régissant l'emploi de la force armée par les soldats dans un théâtre d'opérations ;
 engagements financiers désignant les participations prises par une personne dans une entreprise ou dans le capital d'une société ;
 engagisme ou , faisant référence au système juridique de recrutement de main-d'œuvre à la suite de l'abolition de l'esclavage au premier tiers du  ;
 l'engagement de la présentation, dans un accouchement, indique le passage du bébé dans l'entrée du bassin maternel ;
 la prise de risque acceptée par un sportif dans la pratique de sa discipline (alpinisme, ski de pente raide, ski freeride, etc.). Subjective, elle s'exprime sous la forme de cotations qui prennent également en compte de nombreux critères. Parmi les principaux, on peut noter l'éloignement de la civilisation (refuge, vallée, etc.), les possibilités d'échappatoires ou de redescente, le niveau d'équipement, de l'itinéraire et l'altitude.